D1 steht als Abkürzung für:
 BYD D1, chinesisches Elektroauto
 D1 (Computer), Rechenautomat von N. J. Lehmann
 D-1-Standard zur digitalen Videoaufzeichnung auf Magnetband
 D1, eine EU-Führerscheinklasse, siehe Führerschein (EU-Recht)
 D1-Netz, Mobilfunksystem der Deutschen Telekom, siehe D-Netz #D1-Netz
 D-Route 1, der deutsche Teil der EuroVelo-Route 12 (Nordseeküsten-Radweg)
 Dálnice 1, Autobahn in Tschechien
 Diaľnica D1, Autobahn in der Slowakei
 Državna cesta D1, Nationalstraße in Kroatien
 Fraunhofer-Linie D1 des Natriums, siehe Fraunhoferlinie
 Leitzone 1 der deutschen Postleitzahlen, siehe Postleitzahl (Deutschland) #Postleitzonen und -regionen
 Nikon D1, digitale Spiegelreflex-Kamera von Nikon
 Seekarte, die erste vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH, früher DHI)
 Space-Shuttle-Mission 1985, deutsch-amerikanisch, siehe STS-61-A
 SŽD-Baureihe Д1 (D1), eine sowjetische Baureihe von Dieseltriebwagen
 Volkswagen-Modell, als Projektname, siehe VW Phaeton
 Protein D1 des Photosystem II, siehe Photosystem II #Struktur
 D1-Leistungsabzeichen, siehe Jungmusikerleistungsabzeichen #Leistungsstufen 
 Tiendas D1, Hard-Discount-Kette in Kolumbien
 152-mm-Haubitze M1943 (D-1)

Schnellzugverbindungen der Deutschen Reichsbahn:
 D 1 (Basel–Berlin): Basel – Frankfurt am Main – Berlin Anhalter Bahnhof
 D 1 (Berlin–Eydtkuhnen) (1895–1945): Berlin Stadtbahn – Königsberg – Eydtkuhnen
 D 1 (Köln–Berlin): Köln – Hannover – Berlin Stadtbahn

Siehe auch:
 D01

D1